Шаганов — фамилия.

Известные носители:

 Шаганов, Александр Алексеевич (род. 1965) — российский поэт-песенник, инженер и звукорежиссёр.
 Шаганов, Николай Ильич (Исеевич) (1809—1877) — русский писатель и историк из купцов, сотрудник «Владимирских» и «Нижегородских Губ. Ведомостей».
 Шаганов (майор) (ум. 1843) — герой Кавказской войны, командовавший в Гергебиле в 1843 году, в самый разгар успехов Шамиля.

Примечания